De Bondsrepubliek Duitsland kende in de periode 1974-1982 drie kabinetten-Schmidt

Kabinet-Schmidt I (1974-1976)
Kabinet-Schmidt II (1976-1980)
Kabinet-Schmidt III (1980-1982)